Farrow ist der Familienname folgender Personen:

 Brad Farrow (* 1956), kanadischer Judoka
 Cee Farrow (1954–1993), deutscher Popsänger in den USA
 Ernie Farrow (1928–1969), US-amerikanischer Jazzmusiker
 George Farrow (1913–1980), englischer Fußballspieler
 James Farrow (1827–1892), Politiker der Konföderierten während des Sezessionskriegs

 Margaret Farrow (1934–2022), US-amerikanische Politikerin
 Mia Farrow (* 1945), US-amerikanische Schauspielerin
 Patrick Farrow (1942–2009), Galeriebesitzer und Bruder von Mia Farrow 
 Ronan Farrow (* 1987), US-amerikanischer Menschenrechtsaktivist und Journalist
 Samuel Farrow (1759–1824), US-amerikanischer Politiker
 Stephanie Farrow (* 1949), US-amerikanische Schauspielerin
 Thomas Farrow (1833–1916), kanadischer Politiker
 Tisa Farrow (* 1951), US-amerikanische Schauspielerin
 Yta Farrow (* 1970), französische Sängerin